Палпатін Дмитро Вікторович (14 жовтня 1990, Одеса) — український політик та бізнесмен.

Цікаві факти 
 За даними електронного декларування доходів за 2017-й став (разом із Дмитром Голубовим (2 млрд грн), у нього 3,5 млрд грн) першим в Україні мільярдером у біткоїнах.

Див. також 
 Голубов Дмитро Іванович

Примітки

Посилання 
 Дмитро ПАЛПАТІН. Фантастична історія «Імператора» Одеси

Політики України